Grand Site peut faire référence à:
 Réseau des grands sites de France
 Label « Grand site de France »
  site archéologique à Jacksonville, Floride